Stadsreus (folklore)
 Stadsreus (zweefvlieg)